Calcium, met code Ca, een van de meest voorkomende chemische elementen op aarde
 centiare afgekort ca, een oppervlaktemaat afgeleid van de are
 Canada met landcode CA volgens de ISO 3166-1-norm
 .ca, het achtervoegsel voor Canadese domeinnamen
 Ca (geslacht), een vlindergeslacht
 benadering van een grootheid, aangegeven met circa (ca., ongeveer), duidt op een waarde die mogelijk afwijkt van de gegeven waarde
 cum annexis (c.a.), met wat daarbij hoort
 bijvoorbeeld: met omliggend gebied, een aanduiding in de bevolkingsadministratie die in de 19e eeuw als achtervoegsel in gemeentenamen verscheen
 Catalaans, met taalcode ca volgens ISO 639
 Californië (CA), een van de staten van de Verenigde Staten
 Computer Associates, een Amerikaans softwarebedrijf
 Channel America, een Amerikaanse televisiezender
 Certificaatautoriteit (certificate authority of ook wel: certification authority), een entiteit die digitale certificaten verleent aan andere partijen
 Combat Arms, een multiplayergame
 Correspondentieanalyse, een methode uit de statistiek
 Circa, een benadering van een grootheid, soms afgekort met ca